Ferula racemifera är en flockblommig växtart som beskrevs av Szov., Fisch. och Carl Anton von Meyer. Ferula racemifera ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
racemifera